Micheli es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Antonio di Micheli, ciclista profesional venezolano.
 Clotilde Micheli (1849–1911), más conocida por su nombre religioso María Serafina del Sagrado Corazón, religiosa católica italiana.
 José Micheli Márquez, sacerdote e historiador natural de Sicilia.
 Marco Micheli (1983), astrónomo italiano.
 Maurizio Micheli (1947), actor, doblador y director italiano.
 Pablo Micheli (1959), sindicalista y político argentino.
 Paola De Micheli (1973), gestora y política italiana.
 Parrasio Micheli (c. 1516-1578), pintor renacentista italiano.
 Pier Antonio Micheli (1679–1737), botánico italiano.
 Rodolfo Micheli (1930), exfutbolista argentino.